Az éhezők viadala Suzanne Collins írónő kalandregény-sorozata

Az éhezők viadala ezen kívül a következőket jelölheti:
 Az éhezők viadala, a sorozat legelső és címadó regénye
 Az éhezők viadala, a regények filmadaptációi
 Az éhezők viadala, a legelső regény alapján készült 2012-es film